les carnivores forment un ordre de la classe des mammifères ;
l'adjectif  carnivore est utilisé pour désigner un régime alimentaire. Synonyme "carnassier" ;
 en botanique plante carnivore ;
Carnivore est  le nom d'un logiciel de surveillance que le FBI peut installer  chez les fournisseurs d'accès internet (FAI). Ce logiciel permet au FBI de surveiller la circulation des messages électroniques et de conserver l'historique des consultations internet d'une personne souçonnée de contact avec une puissance non américaine ;
Carnivore est un personnage fictif de l'Univers Marvel ;
Carnivore est le nom d'un groupe de metal américain ;
 Carnivore est le nom d'un restaurant à Nairobi.